Mulberry River Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mulberry River Bridge (Crawford County, Arkansas), ID-Nr. 06001272
 Mulberry River Bridge (Franklin County, Arkansas), ID-Nr. 06001275